Příjmení Kasík nese více různých osobností:

 Emil Kasík (1875–1933) – československý politik
 Jaroslav Kasík (* 1983) – český lední hokejista
 Miroslav Kasík (* 1958) - český hokejista
 Václav Kasík (1947–2012) – český hudebník, hudební redaktor, manažer a podnikatel